Джоанна Метрасс (; род. , Лиссабон, Португалия) — португальская актриса.

Биография 
Джоанна Метрасс родилась в 1988 году в Лиссабоне. В 17 лет на год переехала в США для учёбы по обмену. По возвращению училась в Португальской национальной консерватории. В июне 2013 года переехала в Лондон, а в 2014 году — в Лос-Анджелес.

Дебютировала в кино в 2008 году. Снималась в португальских сериалах «Клубника с сахаром» и «Признаки жизни». Сыграла эпизодические роли в фильмах «Дракула» и «Агенты А.Н.К.Л.». В 2015 году получил роль Гвиневры в пятом сезоне сериала «Однажды в сказке».

В 2019 году была номинирована на премию  в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Мы умираем молодыми».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Португалии